Skank может означать:
  — бразильская группа
  — альбом
  — танец
  — британский сатирический журнал

См. также 
 Skunk